Niemcy:
 Boll – dzielnica Hechingen
 Boll – dzielnica Oberndorf am Neckar
 Bad Boll – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Göppingen

Szwajcaria:
 Boll – miejscowość w gminie Vechigen, w kantonie Berno, w okręgu Bern-Mittelland
 Boll – dawna nazwa miasta Bulle

Osoby:
 Fabian Boll – niemiecki piłkarz
 Franz Christian Boll – niemiecki lekarz
 Timo Boll – niemiecki tenisista stołowy
 Uli Boll – niemiecki skoczek narciarski
 Uwe Boll – niemiecki reżyser
 Heinrich Böll – niemiecki pisarz, laureat Nagrody Nobla

Inne:
 Boll – herb szlachecki

Zobacz też:
 Böll
 Raum Bad Boll